Юрий Таричанович Дьяков (2 июня 1932 — 22 мая 2017) — советский и российский учёный-миколог, заведующий кафедрой микологии и альгологии МГУ (1990—2011), заслуженный профессор, доктор биологических наук.

Биография 
Родился 2 июня 1932 года в Москве. После окончания в 1955 году Академии сельскохозяйственных наук имени К. А. Тимирязева, с 1955 по 1959 год работал агрономом по защите растений, а затем главным агрономом Коминтерновской Мототракторной станции в Кагановичабадском (Колхозабадском) районе Таджикской ССР.

С 1959 по 1962 год учился в аспирантуре в Российской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева в Москве. С 1962 по 1963 год работал научным сотрудником отдела защиты растений, а с 1963 по 1965 год заведовал лабораторией вирусологии Института картофельного хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР в посёлке Коренево, Московской области. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию по теме  «Адаптация гриба Рhytoрhthorа infestаns к некоторым фунгицидам», присвоено звание кандидата биологических наук.

С 1965 по 1969 год работал ассистентом, а с 1969 до 1978 года доцентом кафедры низших растений биолого-почвенного (а с 1972 года биологического) факультета МГУ. В 1976 году защитил докторскую диссертацию по теме «Проблема вирулентности Рhytoрhthorа infestаns (Mont) de Bary – возбудителя фитофтороза картофеля и томатов», Дьякову присвоено звание доктора биологических наук. В 1978 году  кафедра переименована в кафедру микологии и альгологии.  С 1978 по 1990 год - служил профессором кафедры микологии и альгологии биофака МГУ. В 1982 году ВАК присвоил Ю. Т. Дьякову  звание профессора.

С 1990 по 2011 год - заведующий кафедрой микологии и альгологии биологического факультета МГУ. В 2002 году присвоено звание заслуженного профессора Московского университета. С 2012 года до конца жизни профессор Международного учебно-научного биотехнологического центра.

Научная деятельность 
Область научных интересов Ю. Т. Дьякова включала физиологию и генетику фитопатогенных грибов и фитоиммунитета, исследования парасексуального процесса у грибов, популяционную и эволюционная биология фитопатогенных грибов, позднее генетику и селекцию культивируемых съедобных грибов.

Направления научных исследований 
 С 1959 по 1995: Исследование устойчивости грибов к фунгицидам (Phytophthora infestans, Rhizoctonia solani, Venturia inaequalis).
 С 1963 по 1988: Физиология и биохимия взаимоотношений Phytophtora infestans с картофелем и томатом (Физиологические расы, биохимия специфичности, элиситоры, фитоалексины)
 С 1969 по 1974: Генетика фитопатогенных Псевдомонад.
 С 1975 по 1985: Исследование парасексуального цикла грибов (Phytophtora infestans, Pyricularia oryzae, Thielaviopsis basicola).
 С 1980: Популяционная и эволюционная биология грибов (Phytophthora infestans, Armillaria mellea, Rhizoctonia solani, Pyricularia oryzae, Thielaviopsis basicola, Botrytis cinerea, Fusarium spp., Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Pseudoperonospora cubensis).
 С 1990: Генетика, цитогенетика и селекция культивируемых съедобны грибов: шампиньона (Agaricus bisporus) и вешенка (Pleurotus ostreatus).

Педагогическая деятельность 
Читал с 1964 по 1978 год курс «Фитопатогенные вирусы», с 1975 года - «Иммунитет растений», с 1980 по 1995 год - «Генетика грибов», с 1987 - курс низших растений («Введение в альгологию и микологию»), с 1990 -  «Фитопатология»; также подготовил и читал  курсы «Фитоиммунитет», «Как человек использует растения», «Частная ботаника. Низшие растения». Под его руководством защищено 37 кандидатских и 6 докторских диссертации

Семья 
 Отец — Таричан Михайлович Дьяков (1897—1939), начальник особого отдела Памирского отряда, глава экспедиции по установлению советской власти на Памире (1922—1923), старший майор милиции (1936), репрессирован.
 Мать — Любовь Иосифовна Крейз, сотрудник ИНО ОГПУ
 Жена —
 Сын — Максим Юрьевич Дьяков, миколог
 Дядя — Алексей Михайлович Дьяков (1896—1974), народный комиссар здравоохранения Таджикистана, позднее индолог.

Основные публикации

Таксоны, названные в честь Ю. Т. Дьякова

Примечания

Ссылки 
 Дьяков Юрий Таричанович
 Дьяков Юрий Таричанович | Летопись Московского университета
 Ю. Т. Дьяков — научные работы в системе ИСТИНА МГУ

Микологи России
Микологи СССР
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Преподаватели биологического факультета МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Популяризаторы биологии